PCSK9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 692 амінокислот, а молекулярна маса — 74 286.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як апоптоз, метаболізм ліпідів, метаболізм холестеролу, метаболізм стероїдів, метаболізм стеролів. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Локалізований у цитоплазмі, ендоплазматичному ретикулумі, лізосомі, апараті гольджі, ендосомах.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Серинові протеази